Équipe cycliste Cycle Collstrop est une équipe de cyclisme professionnelle suédoise en activité depuis 2008.
 Équipe cycliste Collstrop était une équipe de cyclisme professionnelle de 1991 à 2001.